Barrett Carnahan (1992-), acteur américain ;
 Joe Carnahan (1969-), réalisateur américain ;
 Matthew Michael Carnahan, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 la famille Carnahan dans le Missouri dont sont membres :
 Albert S.J. Carnahan (1897-1968), représentant des États-Unis ;
 Mel Carnahan (1934-2000), fils d'Albert et mari de Jean, gouverneur du Missouri ;
 Jean Carnahan (1933-), veuve de Mel et sénatrice des États-Unis ;
 Russ Carnahan (1958-), fils de Mel et Jean, représentant des États-Unis ;
  (1961-), fille de Mel et Jean, secrétaire d'État du Missouri.